Международный чемпионат для производителей FIA чемпионат по ралли проходивший в 1970-1972 годах, предшествующий чемпионату мира по ралли, стартовавшему в 1973 году. 
В первом сезоне 1970 года доминировал Porsche 911, который пилотировал Бьорн Вальдегорд - он одержал победы на Ралли Монте-Карло, Ралли Швеции и Ралли Австрии. Жан-Люк Терье за рулем Alpine-Renault первенствовал на Ралли Сан-Ремо и Ралли Акрополис - итог Alpine-Renault "Серебряный призер" 1970 года.
В 1971 году Alpine-Renault взяла золото. Ове Андерссон (победы на Ралли Монте-Карло, Ралли Сан-Ремо, Ралли Австрии и Ралли Акрополис) и Бернар Дарниш более чем в два раза опередили Saab занявший второе место.
В 1972 году Сандро Мунари, Симо Лампинен и Амилькаре Балистрере - команда Lancia взяли золото чемпионата, вторым был Fiat.

Примечательное событие произошло во время «» 1972 года, проходившего на территории США.  выиграл за рулём внедорожника Jeep Wagoneer и это была первая в истории победа полноприводного автомобиля на этапе официального международного чемпионата по ралли.

Чемпионат 1970 года

Календарь

Итоговая таблица чемпионата 1970 года

Чемпионат 1971 года

Календарь

Итоговая таблица чемпионата 1971 года

Чемпионат 1972 года

Календарь

Итоговая таблица чемпионата 1972 года

См. также 
 WRC
 WRC-2
 WRC-3
 JWRC
 Intercontinental Rally Challenge
 Чемпионат Европы по ралли

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех этапов Международного чемпионата по ралли для производителей 1970 года на ewrc-results.com 
 Результаты всех этапов Международного чемпионата по ралли для производителей 1971 года на ewrc-results.com 
 Результаты всех этапов Международного чемпионата по ралли для производителей 1972 года на ewrc-results.com 

Раллийные турниры прекратившие существование